Genähr ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Genähr (1823–1864), deutscher Missionar in China
 Michael Genähr (* 1958), deutscher Comedian und Moderator